

Arte 
 Danae – quadro di Annibale Carracci, andato distrutto
 Danae – quadro del Correggio
 Danae – quadro di Gustav Klimt
 Danae – quadro di Artemisia Gentileschi
 Danae – quadro di Orazio Gentileschi
 Danae – quadro di Jan Gossaert
 Danae – quadro di Rembrandt
 Danae e il regno dell'oro – quadro di Botero
 Danae – quadro di Tiziano in varie versioni:
Danae di Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte
Danae di Madrid, Museo del Prado
Danae di Vienna, Kunsthistorisches Museum
Danae di San Pietroburgo, Ermitage

Astronomia 
 61 Danaë – asteroide della fascia principale

Botanica 
 Danae – genere di piante appartenente alla famiglia delle Asparagacee

Guerra 
 Danae (1759) – fregata francese impiegata durante la guerra dei Sette anni
Danae (1807) – fregata francese affondata nel porto di Trieste nel 1812
 Classe Danae – classe di incrociatori

Mitologia 
 Danae – madre di Perseo

Onomastica 
 Danae – nome proprio di persona italiano femminile

Trasporti 
 Danae – nave da crociera della compagnia di navigazione Costa Armatori.

Pagine correlate 
Danao (disambigua)